Traité sur l'Union européenne ou traité de Maastricht :
 pour le traité modificatif, voir Traité de Maastricht,
 pour le Traité sur l'Union européenne dans sa version en vigueur de 1993 à 2009, voir Traité sur l'Union européenne (1993-2009),
 pour le Traité sur l'Union européenne dans sa version en vigueur depuis 2009, voir Traité sur l'Union européenne ; 
 Traité de Maastricht, consacrant en 1843 la frontière définitive entre la Belgique et les Pays-Bas à la suite de l'indépendance de la Belgique en 1830.